Neuer Pendelzug – treni delle Ferrovie Federali Svizzere e altre Ferrovie